Кри́стофер Джон Вайц (; род. 30 ноября 1969) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр. Наиболее известен по работе вместе со своим братом, Полом Вайцем, с которым работал над комедийными фильмами «Американский пирог» (1999) и «Американский пирог 2» (2001), а также в качестве режиссёра и сценариста киноадаптации романа «Золотой компас». В 2009 году Крис работал над фильмом «Сумерки. Сага. Новолуние», продолжением нашумевшей вампирской саги «Сумерки» (автор Стефани Майер).

Биография 
Крис Вайц родился 30 ноября 1969 года в Нью-Йорке в семье актрисы Сьюзан Конер и писателя и дизайнера одежды Джона Вайца (из семьи еврейских беженцев из Германии). Его бабушка, актриса Лупита Товар — звезда немого кино, дед — известный кинопродюсер Пол Конер. Его брат, Пол Вайц, также является режиссёром, и оба они принимали участие в постановке молодёжной комедии 1999 года «Американский пирог».

Крис Вайц имеет степень по английской литературе, полученную в Тринити-колледже.

Личная жизнь 
Женат на Мерседес Мартинес, воспитывает сына и дочь.

Фильмография

Награды

Номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Продюсеры — лауреаты премии «Независимый дух»
Киноактёры США